Die FineMark Women’s Pro Tennis Championship 2022 sind ein Tennisturnier für Damen in Bonita Springs, Vereinigte Staaten. Das Sandplatzturnier ist Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und findet vom 2. Mai bis 8. Mai 2022 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die FineMark Women’s Pro Tennis Championship 2022 fand am 2. und 3. Mai 2022 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Bonita Springs